Бюст Михаила Кутузова — бюст великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, установленный в 1912 году в Сквере Памяти Героев в Смоленске.

Местонахождение и внешний вид 

Бюст Кутузова в настоящее время находится в восточной части Сквера Памяти Героев. Кутузов изображён в парадном военном мундире с орденской лентой. Бюст поставлен на невысокий полутораметровый гранитный постамент. Надпись на передней стороне постамента гласит: «Михаилу Илларионовичу Кутузову, князю Смоленскому. 1912 год.» Бюст выполнен из бронзы. Вокруг памятника разбит цветник. Перед памятником находится гранитный монолит с текстом обращения Кутузова к населению Смоленской губернии 20 августа 1812 года:

История 

Бюст Кутузова был установлен на средства, которые были собраны жителями Смоленской губернии. Открытие было приурочено к 100-летней годовщине Бородинской битвы, 26 августа 1912 года. Скульптором памятника была выпускница Академии Художеств в Санкт-Петербурге Мария Страховская. Первоначально бюст стоял на центральной аллее Сквера Памяти Героев.

В 1930-е годы бюст был демонтирован и находился в экспозиции музея на Соборной горе, где экспонировался вместе с картиной художника Мушкетова «Наполеон в Успенском соборе».

В годы Великой Отечественной войны немецкими оккупантами бюст был демонтирован с целью дальнейшего вывоза в Германию, однако советским войскам удалось возвратить его в Смоленск. Бюст был найден во время расчистки железнодорожных путей в куче металлолома на перегоне «Красное-Осиновка» на Оршанском направлении в 1944 году. Во время войны была утрачена оригинальная бронзовая доска, висевшая на постаменте.

В 1975 году при реконструкции Сквера Памяти Героев бюст был перенесён с центральной аллеи ко входу в него со стороны улицы Дзержинского.

В 1987 году напротив бюста Кутузова была установлена аллея бюстов полководцев Отечественной войны 1812 года: Барклая-де-Толли, Багратиона, Дохтурова (автор А.С. Сергеев), Неверовского (автор А.Н. Русецкая) и Раевского (автор Л.А. Ельчанинова). В 2011 году там же был открыт бюст генерала Оленина (автор П. А. Фишман).

Примечания

Литература 

 «Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Смоленская область». Москва, «Наука», 2001 г.
 А. Минкин, А. Ходченков. «Памятники культуры Смоленской области». Выпуск второй, 1962 г.
 А. А. Смирнов. «Памятник М. И. Кутузову», изд-во «Московский рабочий», 1986 г.

Кутузову
Смоленск
Здания и сооружения, построенные в 1912 году в России
1910-е годы в Смоленской области
Скульптуры 1912 года